Stati Uniti d'America
 Breckenridge – capoluogo della Contea di Summit, Colorado
 Breckenridge – villaggio della Contea di Gratiot, Michigan
 Breckenridge – capoluogo della Contea di Wilkin, Minnesota
 Breckenridge – città della Contea di Caldwell, Missouri
 Breckenridge – città della Contea di Garfield, Oklahoma
 Breckenridge – capoluogo della Contea di Stephens, Texas